Sylvan Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Sylvan Township (Osceola County, Michigan)
 Sylvan Township (Washtenaw County, Michigan)
 Sylvan Township (Minnesota)

Siehe auch:
 Sylvania Township